Freebase steht für:

 die Kokainbase, siehe Kokain
 Freebase, eine ehemalige freie Datenbank für semantische Daten von Metaweb
 Freebase.be, eine freie Datenbank bzw. das zugehörige Programm für die Quellenzuordnungen von Peers mittels Magnet-Links referenzierter Dateien
 FreeBASE, eine von Dean Potter erfundene Kombination aus Klettern im Free-Solo-Stil mit Base-Jumping-Fallschirm als Absturzsicherung.